Dades de la Temporada 1915-1916 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 13 de desembre de 1915: Campionat de Catalunya: Espanyol 7 - Avenç de l'Sport 0.
 23 d'abril de 1916: Debut de Ricard Zamora amb la samarreta de l'Espanyol al partit Real Madrid 1 - RCD Espanyol 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Notes

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1915 a Catalunya
Competicions esportives del 1916 a Catalunya